Ел Арастрадеро има више значења:

 Ел Арастрадеро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Арастрадеро (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Арастрадеро (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арастрадеро (Сан Илдефонсо Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Арастрадеро, Ел Баранко (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику